Laponska (Lappland, Lappi, Sápmi, Sameland in Saamiland) je ime za kulturno regijo, ki jo poseljujejo Laponci. Leži v Severni Evropi znotraj arktičnega kroga in vključuje severne dele Skandinavije ter polotok Kola v Rusiji. Danes Laponska obsega severno Finsko provinco Laponska in švedsko pokrajino Lappland. Najvišji vrh je Kebnekaise (2.111 m.).

Prebivalstvo 

Po popisu na Laponskem živi okoli 70.000 pripadnikov Laponcev. Okoli 40.000 jih živi na Norveškem, 20.000 na Švedskem, 6.000 na Finskem in okoli 2.000 v Rusiji.

Zunanje povezave 
 Predstavniki Laponcev v švedskem parlamentu

Geografija Norveške
Geografija Švedske
Geografija Finske
Geografija Rusije